Mărăsești  (sau popular Teilor) este un cartier situat în zona centrală a orașului Pitești. Pe raza acestuia se află mai multe insituții administrative sau de invățămant, cum ar fi Muzeul Județean Argeș, Palatul Copiilor, Colegiul IC Brătianu, Școala Gimnazială Nr 3 "Ion Pillat",  Corpurile A si D ale Universității din Pitești, Jandarmeria etc. De asemenea tot aici se regăsesc și Parcul 1907 și Parcul Bratianu aflate in centrul orașului cât  și principalele porți de acces in Parcul și Pădurea Trivale;
Se învecinează la nord cu cartierul Negru Vodă, la vest cu cartierul Trivale, la sud cu cartierul Banat iar la est se regăsește Centrul. La limita cartierului, datorită pozitiei centrale, se regăsesc majoritatea instituțiilor administrative ale orasului ( Primăria, Judecătorie, Tribunal, Curtea de apel, Spilatul de Pediatrie, Inspectoratul Judetean de Poliție, Prefectura, Colegiul Zinca Golescu, Stadionul Nicolae Dobrin, etc).

Cartierul are o populație de aproximativ 5.000 de locuitori și cuprinde atât blocuri de locuințe cât și case. Primele blocuri au fost ridicate imediat după Al Doilea Război Mondial, incepând cu anii '50, fiind de altfel primele din Orașul Pitești, alături de cele din zona Traian.

Harta cartierului Mărășești/Teilor aici

Principalele artere de circulație sunt :

- B-dul Republicii

- B-dul Eroilor 

- Str. Teilor

- Str. Mărășești

- Str. Exercițiu

- Str. Smeurei

- Str. Trivale

- Str. Armand Călinescu

- Str. Rahovei

În ceea ce privește transportul în comun, se poate poate ajunge în Cartierul Mărăsești/Teilor după cum urmează:

Din partea de nord a orașului ( Bascov, Rolast, Găvana, Nord, Spitalul Militar), se poate ajunge:

*** in partea de sud-est a cartierului ( centrul orașului Pitești) utilizând liniile: 

- 2  ( Bascov => Nord => Centru)

-  7 și 13 ( CPL / Rolast => Nord = > Centru)

- 7B, 13B, 19 ( Gavana => Nord => Centru)

*** in partea de nord-vest a cartierului

- 5 ( CPL / Rolast => Nord => Smeurei )

- 5B ( Găvana => Nord => Smeurei )

Din partea de vest a orasului ( cart. Trivale), se poate ajunge :

*** in partea de sud-est a cartierului ( centrul orasului Pitesti) utilizând liniile 

- 8  ( Trivale => Smeurei => Centru Bratianu => Centru Muzeu)

*** in partea de nord-vest a cartierului

- 8 ( Trivale => Smeurei )

- 5 ( Trivale  => Smeurei )

- 5B ( Trivale  => Smeurei )

- 2B ( Trivale  => Teilor)

Din partea de sud-vest a orasului ( cart. Războieni, Banat/Exercițiu ), se poate ajunge :

*** in partea de sud-est a cartierului ( centrul orașului Pitești) utilizând liniile: 

- 13B  ( Războieni => Exercițiu => Centru - Muntenia => Centru - Teatru)

*** in partea de nord-vest a cartierului

- 13 ( Războieni => Exercițiu => Teilor )

- 2B ( Exercițiu => Teilor)

Din partea de sud a orasului ( cart. Prundu, Frații Golești ), se poate ajunge :

*** in partea de sud-est a cartierului ( centrul orașului Pitești) utilizând liniile: 

- 2  ( Prundu => Gara Sud => Autogara Sud  => Centru Muntenia => Centru - Teatru)

- 19  ( Prundu => Gara Sud => Autogara Sud  => Centru Muntenia => Centru - Teatru)

- 8 ( Gara Sud => Autogara Sud => Centru Muntenia => Centru - Teatru)

Traseu dedicat zonei Centrale (care inconjoara tot cartierul Marasesti/ Teilor)

Centru Teatru => Teilor => Cimitirul Sf Gheorghe = Parcul 1907 ( Centru Muntenia) => Centru Teatru

Cartiere din Pitești